Still Standing est une expression anglaise, qui peut se rapporter à de nombreux titres d'œuvres :
 une chanson d'Elton John de son album Too Low for Zero : I'm Still Standing (1983) ;
 un « extended play » du groupe de musique Yellowcard : Still Standing EP (2000) ;
 le titre original de la série américaine Une famille presque parfaite (2002-2006) ;
 un jeu télévisé diffusé en France et en Belgique : Still Standing : Qui passera à la trappe ? (2016).